Wenger steht für:
 Wenger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wenger, Schweizer Messerhersteller
 Wenger Carrosserie/Fahrzeugbau, Schweizer Karosserie- und Automobilhersteller
 Wenger Simplified Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wenger (Gemeinde Kuchl), Rotte in Weißenbach, Gemeinde Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Badeanstalt Wenger in der Nordstadt von Hannover, siehe Nordstädter Badeanstalt

Siehe auch:
 Wengert